In 1945 werd de zesde editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep.  De competitie werd gespeeld van 31 mei tot 22 september. Krylja Sovetov Koejbysjev werd kampioen.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1945

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1944/45